The Jupiter Menace (Fast), een muziekalbum van Larry Fast uit 1982
The Jupiter Menace (1983), een film uit 1983, geregisseerd door Lee Auerbach